Конфедерация хасинай (на языке кэддо Hasí:nay, другие названия — Hasini, Asenai, Asinai, Assoni, Asenay, Cenis and Sannaye) — крупная конфедерация племён Великих равнин, говоривших на каддоанских языках. Обитали между реками Сабина (Техас и Луизиана) и Тринити (восточный Техас). Среди испанцев были известны как Texas (от слова táyshaʔ, «друг» на языке кэддо, с испанским окончанием множественного числа -s), откуда произошло название штата Техас.

Численность 
Когда-то их численность составляла 10 000 человек, но, после того, как испанцы занесли оспу, их численность сократилась вдвое, теперь она составляет лишь 2 000 человек.

См. также 
 Кэддо (народ)

Ссылки 
 The Hasinai Society of the Caddo Nation
 http://www.texasbeyondhistory.net/tejas/

Каддоанские народы
Индейцы Великих равнин
Индейцы Техаса
Народы США